Astronomia: (243) Ida, asteroide número 243 
 Toponímia: 
 Mont Ida (Creta), a Creta 
 Mont Ida (Turquia), a la regió de Frígia 
 Ida (riu), a Eslovàquia
 Ida (Louisiana), població e l'estat de Louisiana
 Personatges:
 Ida de Bernícia, rei de l'estat anglosaxó de Bernícia al segle VI 
 Ida (nimfa), nimfa de la mitologia grega
 Ida (hinduisme), deessa de l'hinduisme
 Paleontologia: Ida o Darwinius masillae, fòssil d'un primat 
 Obres:
 Ida (Bornaccini), òpera del compositor Giuseppe Bornaccini

 Ida (pel·lícula de 2014), pel·lícula polonesa de 2014 dirigida pel cineasta Paweł Pawlikowski